Bonington peut désigner :

 Richard Parkes Bonington (1802-1828), peintre naturaliste anglais.
 Chris Bonington, alpiniste britannique.
 Sutton Bonington, village d'Angleterre.